Огима има више значења:
 Огима (Висконсин)
 Огима (Минесота)